Andhra puede referirse a:

 Estado de Andhra, nombre que al principio llevó el estado de Andhra Pradesh en la India.
 Reino de Andhra, antiguo estado indio de la Antigüedad.
 Nación Andhra, un pueblo que habita una parte del estado de Andhra Pradesh, que comparten con los Telinga y otros pueblos.